Lambrakis est un patronyme d'origine grecque, porté par plusieurs personnalités, et qui a donné son nom à l'affaire Lambrakis, à des stades, à un groupe de presse.

Patronyme 
 (Par ordre alphabétique)
 Chrístos Lambrákis (1934-2009), journaliste grec.
 Gregoris Lambrakis (1912-1963), athlète grec, médecin, député pacifiste assassiné (Affaire Lambrakis).

Divers 
 Affaire Lambrakis, instruction et procès ayant suivi l'assassinat du député Gregoris Lambrakis, affaire qui inspira le roman Z de Vassilikos) et le film Z de Costa-Gavras.
 , groupe de presse grec créé par Dimitri Lambrakis et son fils Chrístos Lambrákis.
 Stades :
 , stade de  places à Kallithéa (Nome d'Athènes, Grèce).
 Stade Lambrakis, stade de  places au Port (La Réunion), siège de la Société sportive Jeanne d'Arc.